George Murray désigne notamment :

 George Murray (1694-1760), un général jacobite écossais ;
 George Murray (1761-1803), un évêque de St David's, inventeur d'un sémaphore ;
 George Murray (1741-1797), un vice amiral de la Royal Navy ;
 George Murray (1759-1819), un vice amiral de la Royal Navy ;
 George Murray (1762-1836), un pair écossais ;
 George Murray (1772-1846), un lieutenant-gouverneur du Haut-Canada ;
 George Murray (1784-1860), un évêque de Rochester ;
 George Robert Milne Murray (1858-1911), un botaniste et mycologue britannique ;
 George Washington Murray (1853-1926), un député américain de l'État de Caroline du Sud ;
 George Henry Murray (1861-1929), un homme politique néo-écossais ;
 George Redmayne Murray (1865-1939), un médecin anglais ;
 George Murray (1900-1981), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 George Iain Murray (1931-1996), le  duc d'Atholl ;
 George Murray, un bassiste américain ;
 George Murray (6e duc d'Atholl), un pair d’Écosse et un franc-maçon.